Emanuele Belardi (Eboli, 9 de outubro de 1977), é um goleiro que atua pela Reggina Calcio.

Belardi, Emanuele
Futebolistas da Juventus Football Club